Ентві́ль-ла-Гета́р, Ентвіль-ла-Ґетар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ентвіль-ла-Гетар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ентвіль-ла-Гетар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре